Оодхам, O’odham:

 Оодхам — индейский язык юто-астекской семьи
 Тохоно-оодхам, Акимель-оодхам — индейские племена на юге США и севере Мексики, говорящие на языке оодхам.